Amnas bzw. AMNAS steht für

 rumänische Bezeichnung für Hamlesch
 Akronym für Arabian Maritime and Navigation Aids Services LLC (AMNAS)